Potamilla är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1866, emend. P. Knight-Jones, 1983. Enligt Catalogue of Life ingår Potamilla i familjen Sabellidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Sabellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Potamilla